Starkweather  é um estadunidense de 2004, dos gêneros drama e terror, escrito por Stephen Johnston e dirigido por Byron Werner.

O filme é baseado na história real do assassino em série Charles Starkweather.

Sinopse
Na década de 1950, Charlie, atormentado por uma voz que o estimula a cometer crimes sangrentos, e sua namorada Caril Ann - de 14 anos - começam uma fuga alucinante que atravessa os EUA, depois que ele mata um homem durante um assalto, como prova de seu amor por ela. Pelo caminho, o casal comete uma série de assassinatos brutais, deixando para trás um rastro de mortes violentas, que inclui a família de Caril.

Elenco
Brent Taylor.....Charles Starkweather
Shannon Lucio.....Caril-Ann Fugate
Jerry Kroll.....xerife Merle Karnopp
Lance Henriksen .....O Mentor

Filmes dos Estados Unidos de 2004
Filmes de terror dos Estados Unidos
Filmes de drama biográfico dos Estados Unidos
Filmes de terror da década de 2000
Filmes baseados em casos reais
Cinebiografias de assassinos em série
Filmes em língua inglesa